Yangxi bezeichnet:

 Yangxi (阳西县), Kreis der Stadt Yangjiang in der chinesischen Provinz Guangdong
 Yangxi (Anfu) (洋溪镇), Großgemeinde im Kreis Anfu in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Yangxi (Daozhen) (阳溪镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Daozhen in der chinesischen Provinz Guizhou
 Yangxi (Meilie) (洋溪镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Meilie in der chinesischen Provinz Fujian
 Yangxi (Shehong) (洋溪镇), Großgemeinde im Kreis Shehong in der chinesischen Provinz Sichuan
 Yangxi (Xinhua) (洋溪镇), Großgemeinde im Kreis Xinhua in der chinesischen Provinz Hunan
 Yangxi (Yinjiang) (洋溪镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Yinjiang in der chinesischen Provinz Guizhou
 Yangxi (Yixing) (洋溪镇), Großgemeinde der Stadt Yixing in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Yangxi (Sanjiang) (洋溪乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Sanjiang im Autonomen Gebiet Guangxi in der Volksrepublik China
 Yangxi (Jiande) (洋溪街道), Straßenviertel der Stadt Jiande in der chinesischen Provinz Zhejiang